10/2 kan syfta på:

 10 februari
 2 oktober (amerikanskt datumformat)